Бре́нда — женское имя. Также название ряда природных явлений:

 Бренда (ураган, 1968) — ураган в Атлантическом океане и на территории Флориды 17-28 июня 1968 года.
 Бренда (ураган, 1973) — ураган в Атлантическом океане и на территории Мексики 18-22 августа 1973 года.
 Бренда (шторм, 1955) — тропический шторм в Мексиканском заливе и в штате Луизиана с 31 июля по 3 августа 1955 года.
 Бренда (шторм, 1960) — тропический шторм в Мексиканском заливе и восточном на побережье США с 28 по 31 июля 1960 года.
 Бренда (шторм, 1964) — тропический шторм в районе Бермурдских островов с 7 по 10 августа 1964 года.

См. также 
 Брендан
 Бренд (значения)
 Бренда Старр (фильм)
 Бренда Уолш